Csehország
 Holovousy, település az Észak-plzeňi járásban
 Holovousy, település a Jičíni járásban